Сент-Мэри ():
 Сент-Мэри — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
  — административно-территориальный округ (приход) на Ямайке.
 Сент-Мэри — тауншип в округе Уосика, Миннесота, США.

В составных названиях 
 Порт-Сент-Мэри — посёлок (village) на острове Мэн.
 Сент-Мэри-ле-Боу — одна из самых известных церквей Лондона; находится в Ист-Энде. 
 Сент-Мэри-Пик — самая высокая (1171 м) вершина хребта Флиндерс в Южной Австралии.

См. также 
 Сент-Мэрис